Gniest ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Gniest (Kemberg), Ortsteil der Stadt Kemberg, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Gniest, historischer Name von Gneist, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Knis, Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen